Plawecki oder Pławecki ist der Familienname folgender Personen:

 Damian Pławecki (* 1973), polnischer Badmintonspieler
 Kevin Plawecki (* 1991), US-amerikanischer Baseballspieler